«Turn Around» — песня, написанная в 2001 году проектом Enigma. Сингл стал первым и единственным релизом с компиляции Love Sensuality Devotion: The Greatest Hits.

Диск содержит в качестве бонуса мультимедийный трек с видеоклипом (в формате Quicktime). Клип к синглу был снят в Вене, его режиссёр — Томас Джоб.

Список композиций

Promotional DJ CD Single [1 Track](EU)
 Turn Around [radio edit] (3:53)

CD Single [2 Tracks](EU) 
 Turn Around [radio edit] (3:53)
 Gravity of Love [chilled club mix] (5:27)

Maxi-CD Single [4 Tracks](EU) 
 Turn Around [radio edit] (3:53)
 Turn Around [northern lights club mix] (10:40)
 Gravity of Love [chilled club mix] (5:27)
 Turn Around - Multimedia Track
 CD Single [2 Tracks](EU/Малайзия) 
 Turn Around [radio edit] (3:53)
 Gravity of Love [chilled club mix] (5:27)
Promotional DJ CD Single [1 Track](Англия)
 Turn Around [radio edit]'' (3:53)

Песни Enigma
Синглы 2001 года
Песни по алфавиту
Песни 2001 года
Песни, написанные Михаэлем Крету